Кент () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен к юго-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие развалины бывших аулов: на северо-западе — бывший аул Чамги, на северо-востоке — бывший аул Хангихой, на юго-востоке — бывший аул Кирбаса, на юго-западе — бывший аул Тюли.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района